Rozental ist der Familienname folgender Personen:

 Leyb Rozental (1916–1945), litauisch-jüdisch-russischer Librettist und Bühnenautor
 Stefan Rozental (1903–1994), polnischer Atomphysiker
 Sebastián Rozental (* 1976), chilenischer Fußballspieler